Ein Turnierbaum ist ein besonderer Turnierplan für Sportturniere und andere Wettbewerbe.

Verwendung
Er wird verwendet, um die aufeinandertreffenden Gegner in einem Turnier mit K.-o.-System festzulegen. Es wird nur einmal am Anfang gelost bzw. gesetzt. Es gibt aber auch Turniere, bei denen nach jeder Runde neu gelost wird. Beim Setzen der Teilnehmer wird in der Regel darauf geachtet, dass die Favoriten wenn möglich nicht gleich zu Beginn, sondern erst im Finale aufeinandertreffen.

Beispiel

Beispiel für 8 Mannschaften oder Teilnehmer:

Spielbegriff
Wettbewerbsmodus
Pétanque